Shelby County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Shelby County Airport (Alabama)
 Shelby County Airport (Illinois)
 Shelby County Airport (Missouri)